Emboscada puede corresponder a:

una táctica militar: emboscada;
el distrito de Emboscada, en el departamento de la Cordillera, en Paraguay;
un golpe de Estado palaciego que tuvo lugar en Portugal en 1846: Emboscada (golpe de Estado);
el título bajo el que se difundió en España la película finlandesa de 1999 Rukajärven tie.
el primer episodio de la serie Star Wars: The Clone Wars (Ambush).